Kitaguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Kitaguchi (* 1935), japanischer Fußballspieler
 Haruka Kitaguchi (* 1998), japanische Speerwerferin